Bezerédj-díj (1993) Bezerédj Zoltán magántőkéjéből alapította, évente egyszer a Bezerédj Alapítvány a kulturális örökségért felelős miniszter hatáskörében osztja a Bezerédj-családra és 1956-ra emlékezve
NAV Bezerédj-díj (2002?) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke, később a Nemzeti Adó- és Vámhivatal évente osztja arany és ezüst fokozatban

Hasonló
Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja (1990/1993)